La temporada 1975-76 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la decimoctava edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino. Estuvo marcada por la ausencia del Daugava Riga soviético, que había ganado las doce ediciones anteriores.

El Sparta Praga derrotó al Clermont Université y se convirtió en el tercer campeón de la competición. Fue la última final a doble partido.

Resultados

1ª Fase previa

2ª Fase previa

Fase de grupos

Grupo A
 Vozdovac 65-97 49-80 Sparta // Akademik 56-78	84-84 Wisla
 Vozdovac 55-84 74-82 Akademik // Sparta 80-55 75-78 Wisla
 Wisla 92-64 81-83 Vozdovac // Sparta 69-69 49-71 Akademik

Grupo B
 Picadero 95-53 70-57 Le Logis // Clermont 82-45 52-56 Geas
 Clermont 84-44 60-59 Picadero // Geas 82-36 89-63 Le Logis
 Geas 72-42 55-58 Picadero // Le Logis 70-98 53-118 Clermont

Semifinales y Final

Clasificación

Referencias

Baloncesto en 1975
Baloncesto en 1976
Euroliga Femenina